Сискию (англ. Siskiyou) — многозначный термин.

 Сискию — горы на северо-западе штата Калифорния и юго-западе штата Орегон, США. 
 Сискию — округ в северной части штата Калифорния, США.
  — канадский музыкальный коллектив.